Pfeifhaus ist ein Ortsname:

 Pfeifhaus (Ellwangen) oder Pfeifhäusle, Wohnplatz im Stadtteil Pfahlheim von Ellwangen (Jagst) im Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Pfeifhaus (Wieseth), Einöde der Gemeinde Wieseth im Landkreis Ansbach, Bayern